Kocsis Elemér (1910–1981) román válogatott labdarúgó
 Kocsis Elemér (1926–2009) református püspök